

Великата Енеада от Хелиополис 
               Нун
                │
              Атум (или Ра)
            ┌───┴───┐
            │ │
           Шу───┬─Тефнут
             ┌──┴───┐
             │ │
           Нут──┬──Геб
    ┌───────┬───┴──┬───────┐
    │ │ │ │
 Озирис─┬─Изида Сет Нефтида
        │
       Хор (Той не винаги се причислява към тази Енеада)

Огдоадата на Хермополис 
 Нун ─ Нонет
 Кек ─ Кекет
 Амон ─ Амонет
 Heh ─ Hehet

Хелиополска триада 
 Хепри ─ Ра ─ Атум

Култ към Бастет 
 Бастет─┬─Атум
        │
      Miysis

Мемфиска триада 
 Птах─┬─Сехмет
      │
     Нефертум JFO

Едфуска триада 
 Хор───┬───Хатхор
       │
   Харсомтус (Хор младши)

Тиванска триада 
 Амон─┬─Мут
      │
   Хонсу

Елефантинска триада 
 Хнум─┬─Сатет
      │
     Анук

Медамудска триада 
 Râttaouy─┬─Монту
          │
       Харпаре

Ерментска триада 
 Iounyt ─ Монту ─ Ратауи

!